Эдвард Монтегю, 1-й граф Сэндвич, виконт Хичинбрук, барон Монтегю Сент-Неотский (,  — ) — английский адмирал.

Эдвард Монтегю родился в Хичинбруке в семье сэра Сиднея Монтегю ().

В июне 1643 года он служил парламенту, командуя полком пехоты, в 1656 году он был переведен на флот и был назначен морским генералом.

В 1659 году был главным начальником флота, отправленного в соединении с голландской эскадрой в Балтийское море для воспрепятствования шведскому королю Карлу Х в войне с датчанами и для восстановления, в случае надобности — силой орудия, мира между воюющими. Осада Копенгагена была снята и мир заключен.

Во время Реставрации британской монархии Эдвард Монтегю оказал неоценимые услуги королю Карлу II, в частности он командовал эскадрой, на кораблях которой британский монарх в мае 1660 года вернулся на родину. Два месяца спустя после своего восшествия на престол, 12 июля 1660 года, король Карл II возвел Эдварда Монтегю в титул графа Сэндвича, виконта Хичинбрука и барона Монтегю Сент-Неотского. Кроме того, он был награждён орденом Подвязки и назначен лордом-лейтенантом Хичинбрука. На коронации короля Чарльза он нес жезл Святого Эдварда ().

Эдвард Монтегю командовал Синей эскадрой во Второй англо-голландской войне. В 1664 году командовал флотом против голландцев, у которых отнял много кораблей. 3 июня 1665 года в сражении при Лоустофте Монтегю был одним из старших флагманов британского флота, однако из-за поражения в сражении он был отстранен от службы. В 1666 году благодаря Сэндвичу англичане одержали блистательную победу над голландцами, потерявшими своего адмирала и 19 кораблей. Вскоре после того Сэндвич взял ещё 8 голландских кораблей, 2 ост-индских транспортных судна и 20 купеческих. Несколько позже он заключил с Испанией выгодный для Англии торговый договор.

В 1672 году, к началу Третьей англо-голландской войны он был назначен вице-адмиралом Красной эскадры и поднял свой флаг на 100-пушечном корабле «Ройал Джеймс» (). В войне с Голландией командовал эскадрой в союзе с французским флотом. Сражение 20 мая при Солсбоне (Солебее) союзный флот выиграл исключительно благодаря решительности Сэндвича: командуя авангардом, он первый напал на приближавшийся голландский флот; при этом корабль его был зажжен брандером, и Сэндвич погиб в пламени, с большей частью своих офицеров. Обугленое тело вынесло на берег, и Эдварда Монтегю смогли опознать лишь по остаткам его одежды.

Похоронен 3 июля 1672 года в Вестминстерском аббатстве после торжественной церемонии, которая началась с процессии вдоль Темзы: пять украшенных плотов были выпущены в реку в местечке Дептфорд.

Семья 
Монтегю был женат на Джемайме Крю (). Церемония бракосочетания состоялась 7 ноября 1642 года. В их браке родилось 10 детей:

 Эдвард Монтегю, 2-й граф Сэндвич (, 1648–1688);
 Сидней Монтегю (, 1650—1727);
 Оливер Монтегю (, ок. 1655 1689);
 Джон Монтегю (, ок. 1655 25.2.1729);
 Чарльз Монтегю ();
 леди Джемина Монтегю ();
 леди Энн Монтегю ();
 леди Кэтрин Монтегю (, сент. 1660 15.1.1757);
 Джеймс Монтегю ();
 леди Полина Монтегю ().

Примечания 

Адмиралы Англии
Первоначальные члены Лондонского королевского общества
1